Монморе́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 130 км на північ від Марселя, 45 км на захід від Гапа.

Історія 

1-7-2017 Монморен, Брюї i Сент-Марі було об'єднано в новий муніципалітет Вальдуль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Монморен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монморен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Альпи